1990/91 wurde der NOFV-Pokal als letzte Auflage des FDGB-Pokals der Deutschen Demokratischen Republik ausgetragen. Im Endspiel im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gewann Hansa Rostock am 2. Juni 1991 vor 4800 Zuschauern mit 1:0 gegen den Eisenhüttenstädter FC Stahl nach fünf verlorenen Finalteilnahmen erstmals den Titel. Da Rostock gleichzeitig Meister der DDR-Oberligasaison 1990/91 wurde, qualifizierte sich der in der folgenden ersten gesamtdeutschen Spielzeit in der drittklassigen Oberliga Nordost antretende Eisenhüttenstädter FC für den Europapokal der Pokalsieger 1991/92. Aus gleichem Grund qualifizierten sich beide Finalisten für den ersten gesamtdeutschen DFB-Supercup 1991.

1. Runde 

|}

Freilos: Rotation Berlin, FC Carl Zeiss Jena, Wismut Aue Amateure

2. Runde 

|}

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Siehe auch 
 DDR-Oberliga 1990/91
 DDR-Fußball-Liga 1990/91
 DFB-Pokal 1990/91

Weblinks 
 DDR-Fußballjahr 1990/91 auf rsssf.com (englisch)

1990/91
Fußballsaison 1990/91
Nordostdeutscher Fußballverband